Nature morte à la pipe est le titre de plusieurs tableaux du peintre français Georges Braque réalisés en 1914 :
Nature morte à la pipe, conservé au musée Berggruen, à Berlin ;
Nature morte à la pipe, conservé au musée d'Art moderne de Paris, à Paris.